Ваталино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ваталино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ваталино — деревня в Оленинском районе Тверской области.